Joannis est un ancien prénom devenu un nom de famille.

Patronyme 

 César Joannis de Verclos (1786-1861), homme politique français, député du Vaucluse ;
 Diane de Joannis de Chateaublanc (1635-1667), marquise de Ganges, assassinée ;
 Ignace-François de Joannis de Verclos (1733-1801), évêque de Marianna et Accia ;
 Jean Alexandre Joannis (1857-1931), mathématicien et physicien français ;
 Joseph de Joannis (1864-1932), homme d’église et entomologiste français ;
 Mathieu Joannis (1754-1823), colonel français de la Révolution et de l'Empire.
 Jeanne de Joannis (1877-1961), infirmière.

Prénom 
 Pour les porteurs de ce prénom, voir :

Noms dérivés 

 Plusieurs espèces de plantes portent ce nom :
 Veitchia joannis, Billbergia alfonsi-joannis, Aechmea joannis.